Lamprochernes är ett släkte av spindeldjur. Lamprochernes ingår i familjen blindklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Blindklokrypare
Lamprochernes